Малофёдоровка — название населённых пунктов.

Россия
 Малофедоровка — село в Неклиновского района Ростовской области, Лакедемоновское сельское поселение.
 Малофедоровка — село в Неклиновского района Ростовской области, Федоровское сельское поселение.

Украина 
 Малофёдоровка — село в Казанковском районе Николаевской области.